Samuel "Sammy" Walker, född 7 juni 1999, är en amerikansk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Minnesota Wild i National Hockey League (NHL) och spelar för Iowa Wild i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Minnesota Golden Gophers i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Lincoln Stars och Sioux City Musketeers i United States Hockey League (USHL).

Walker draftades av Tampa Bay Lightning i sjunde rundan i 2017 års draft som 200:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Samuel Walker NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Samuel Walker hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Personer från Edina, Minnesota
Idrottare från Minnesota
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Lincoln Stars
Spelare valda i NHL Entry Draft 2017
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft
Spelare i Sioux City Musketeers
Ishockeyspelare i Minnesota Golden Gophers (herrar)
Alumner från University of Minnesota
Spelare i Iowa Wild
Spelare i Minnesota Wild